MF steht für:
 in der Fotografie:
 manual focus bzw. manuelle Entfernungseinstellung
 Medium Format bzw. Aufnahmeformat #Mittelformatfotografie 
 Marxistisches Forum
 Massey Ferguson
 Medium Frequency, in der Funktechnik Mittelwelle
 Melamin-Formaldehyd-Harz, ein Melaminharz
 METAFONT, das Zeichensatzerzeugungsprogramm für TeX
 Minority Front, eine südafrikanische Partei
 Mycosis fungoides, in der Medizin
 Saint-Martin, ISO-3166-Code der karibischen Insel
 U-Bahnhof Maxfeld, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 eine Triebwagenbaureihe in Dänemark, DSB MF
 Xiamen Air (IATA-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Finanzministerium Osttimors

MF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Manchester

Mf steht für:
 Misce fiat (zu deutsch: Mische, dass entstehe), Abkürzung in der Pharmazie im Rahmen der Rezepturherstellung, siehe Rezeptur#Rezeptierung

mf steht für:
 .mf, die Top-Level-Domain von Saint-Martin
 mezzoforte, eine in der Musik geläufige italienische Dynamikbezeichnung, die „halblaut“ bedeutet siehe Dynamik (Musik)

mF steht für:
 Millifarad, Einheit der elektrischen Kapazität, welche in Farad gemessen wird (mF = 10−3 F)

Abkürzung